Бенджамін Віттакер (;  1997) — британський боксер, срібний призер Олімпійських ігор 2020
 Джоді Віттакер (;  1982) — англійська акторка.
 Стівен Віттакер (;  1984) — шотландський футболіст.

Див. також 
 Вітакер